

Cinema 
 The Saving Grace – film del 1914 diretto da Christy Cabanne
 Oddio, ci siamo persi il papa (Saving Grace) – film del 1986 diretto da Robert M. Young
 Saving Grace – film del 1997 diretto da George Kearney
 L'erba di Grace (Saving Grace) – film del 2000 diretto da Nigel Cole
 Saving Grace B. Jones – film del 2009 diretto da Connie Stevens

Letteratura 
 Saving Grace – romanzo di Celia Gittelson del 1982
 La signora dei Clan (Saving Grace) – romanzo di Julie Garwood del 1993

Musica 
 Saving Grace – traccia dell'album Saved di Bob Dylan del 1980
 Saving Grace – traccia dell'album Something/Anything? di Todd Rundgren del 1972
 Saving Grace – traccia dell'album Bury the Hatchet dei The Cranberries del 1999
 Saving Grace – traccia dell'album Loose Screw dei The Pretenders del 2002
 Saving Grace – traccia dell'album Seasons of My Soul di Rumer del 2010

Televisione 
 Saving Grace – serie televisiva statunitense
 Amore immortale (Saving Grace) – episodio della prima stagione di Highlander
 Grace in offerta speciale (Saving Grace) – episodio della prima stagione di Will & Grace
 Il giorno del perdono (Saving Grace) – episodio della sesta stagione di Walker Texas Ranger
 Intrighi  (Saving Grace) – episodio della ottava stagione di Dallas